Voici la liste des planètes mineures numérotées de 503001 à 504000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 503001 à 504000

503001-503100

503101-503200

503201-503300

503301-503400

503401-503500

503501-503600

503601-503700

503701-503800

503801-503900

503901-504000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000